Smala, une réunion de tentes abritant des familles et les équipages d'un chef de clan arabe qui l'accompagnent lors de ses déplacements.

Titres

Odonyme 

 Rue de la Smala, ancien nom de la Rue Béatrix-Dussane, .